Bonanza (Spaans: voorspoed) kan verwijzen naar:
Bonanza (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
Bonanza (motorfiets), een historisch Amerikaans merk van lichte motorfietsen
Bonanza (Radio Veronica), een Nederlands radioprogramma
Bonanza (tijdschrift), een inmiddels stopgezet tijdschrift van productiehuis Woestijnvis
Boonanza (Duits: Bohnanza), een kaartspel waarbij je bonen moet verkopen

Geografie:
Bonanza (Arkansas)
Bonanza (Colorado)
Bonanza (Georgia)
Bonanza (Idaho)
Bonanza (Nicaragua)
Bonanza (Oregon)